Estádio José Arcanjo je višenamjenski stadion u gradiću Olhãu u Portugalu.

Sagrađen je 1984. godine.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 10.000 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra Olhanense.

Arcanjo, José